

Sigle 
 Compagnie Monégasque de Banque – banca monegasca
 CMB – C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
 Cosmic Microwave Background – radiazione cosmica di fondo
Città metropolitana di Bari

Codici 
 CMB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Bandaranaike, Colombo, Sri Lanka